За́йцево — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 5 км к северо-востоку от волостного центра Кирово и в 18 км к юго-востоку от границы города Пскова.

История 
До 31 декабря 2010 года деревня Зайцево была административным центром упразднённой Москвинской волости.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района